Vatnsskarð steht für: 
 Vatnsskarð eystra, ein Bergpass im Osten Islands
 Vatnsskarð (Norðurland vestra), ein Bergpass im Norden Islands am Hringvegur
 Vatnsskarð (Kleifarvatn), ein Bergpass auf Reykjanes in Island